Niemcy:
 Nieste – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Kassel
 Nieste – rzeka, dopływ Fuldy